Thomas Hayward ist der Name folgender Personen:
* Thomas Hayward (1767–1798), britischer Seeoffizier, siehe Liste der Besatzungsmitglieder der Bounty
 Thomas Hayward (Tenor) (Thomas T. Hayward; 1917–1995), US-amerikanischer Operntenor
 Thomas B. Hayward (Thomas Bibb Hayward; 1924–2022), US-amerikanischer Admiral der US Navy

Siehe auch:
 Tom Hayward, Begriffsklärung
 Thomas Heyward junior (1746–1809), Gründerväter der USA